Bud Smith (né le  à Rochfort Bridge, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Smith évolue durant quelques saisons dans l'ECHL avant de s'exiler en Europe. Après un séjour en Autriche, en Allemagne et en Italie, il s'engage dans le championnat d'Asie.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Wildcats de Northern Michigan ||NCAA ||37 ||13 ||20 ||33 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Wildcats de Northern Michigan ||NCAA ||29 ||8 ||24 ||32 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Wildcats de Northern Michigan ||NCAA ||42 ||9 ||35 ||44 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Cottonmouths de Columbus ||LCH ||2 ||1 ||1 ||2 ||4 ||9 ||2 ||6 ||8 ||0
|-
|1999-2000 ||Pride de Pee Dee ||ECHL ||63 ||16 ||37 ||53 ||37 ||5 ||0 ||5 ||5 ||2
|-
|2000-2001 ||Nailers de Wheeling ||ECHL ||52 ||13 ||30 ||43 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||EC Salzbourg ||Nationalliga ||7 ||4 ||15 ||19 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2001-2002 ||Cottonmouths de Columbus ||ECHL ||31 ||4 ||12 ||16 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|RiverBlades de l'Arkansas ||ECHL ||15 ||3 ||9 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||RiverBlades de l'Arkansas ||ECHL ||72 ||30 ||74 ||104 ||28 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2003-2004 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga ||47 ||27 ||36 ||63 ||28 ||8 ||4 ||2 ||6 ||2
|-
|2004-2005 ||ESV Kaufbeuren ||2. Bundesliga ||29 ||10 ||19 ||29 ||26 ||9 ||4 ||6 ||10 ||2
|-
|2005-2006 ||HC Bolzano ||Série A ||25 ||9 ||17 ||26 ||20 ||6 ||2 ||5 ||7 ||2
|-
|2006-2007 ||Kangwon Land ||Asia League ||32 ||15 ||31 ||46 ||32 ||6 ||2 ||7 ||9 ||6
|-
|2007-2008 ||High1 ||Asia League ||30 ||9 ||26 ||35 ||22 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2008-2009 ||Dornbirner EC ||Nationalliga ||33 ||15 ||17 ||32 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Nikko Kobe IceBucks ||Asia League ||35 ||20 ||27 ||47 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Nikko Kobe IceBucks ||Asia League ||36 ||16 ||20 ||36 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1975
Naissance en Alberta
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wildcats de Northern Michigan
Joueur des Cottonmouths de Columbus
Joueur du Pride de Pee Dee
Joueur des Nailers de Wheeling
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des RiverBlades de l'Arkansas
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur du HC Bolzano
Joueur du Kangwon Land
Joueur du High1
Joueur des Nikko Kobe IceBucks
Joueur du Dornbirner EC
Attaquant de hockey sur glace